Дальний Буланаш (устар. Малый Буланаш) — река в России, протекает по Артёмовскому району Свердловской области. Устье реки находится в 157 км по левому берегу реки Ирбит. Длина реки составляет 19 км.

Система водного объекта: Ирбит → Ница → Тура → Тобол → Иртыш → Обь → Карское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ница от слияния рек Реж и Нейва и до устья, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010501912111200006982.

Примечания 

Притоки Ирбита
Реки Артёмовского городского округа